Nightlife  egy 2020-es német film, amelyet Simon Verhoeven rendezett és írt.

Bemutatója 2020. február 4-én volt a berlini Zoo Palast moziban.

Tartalom

Jegyzetek

További információk 

 Interview mit Palina Rojinski

Fordítás 

2020 filmjei
Német filmvígjátékok
Warner Bros. Pictures-filmek